Apollonia sau Apolonia se poate referi la:

Toponime

Numele multor orașe (istorice) ale lumii grecești unde Apollo a fost onorat în special

 Apollonia Ilyriei
 Apollonia Pontica
 Apollonia Mygdoniei 
 Apollonia Cyrenaica
 Apollonia Palestinei

Libia
Apollonia, Cyrenaica

SUA
Apollonia, Wisconsin

Persoane
Apollonia Kotero, muziciană și actriță
Sfânta Apollonia din Alexandria
 Apollonia Hirscher a fost cea mai bogată femeie a Brașovului, la sfârșitul secolului al XV-lea și începutul secolului al XVII-lea, și soția judelui orașului

Altele
358 Apollonia, asteroid din centura principală
Universitatea Apollonia din Iași
Apollonia 6, formație muzicală a anilor 1980
Apollonias, gen de plante din familia Lauraceae
KF Apolonia, club de fotbal din Fier, Albania

Vezi și
Listă de orașe antice grecești

Note